Luers ist der Familienname folgender Personen:

 John Henry Luers (1819–1871), deutsch-US-amerikanischer Geistlicher
 William Luers (* 1929), US-amerikanischer Diplomat